VBG kan syfta på:
 Varberg
 Vänersborg
 VBG Group
 IATA:s flygplatskod för Vandenberg AFB, Lompoc, Kalifornien, USA